Бандл:
 Бандл — комплект в игровой индустрии, состоящий из нескольких товаров, продаваемых как единое целое.
 Бандл — логический канал в телекоммуникациях, созданный путём объединения нескольких физических каналов.